

Населені пункти та їхні частини

 Болеславово — село в гміні Сероцьк Леґьоновського повіту Мазовецького воєводства
 Болеславово — село в гміні Скаршеви Староґардського повіту Поморського воєводства
 Болеславово — село в гміні Клечев Конінського повіту Великопольського воєводства
 Болеславово — колонія в гміні Дебжно Члуховського повіту Поморського воєводства

Примітки